Бори може бити:

 Бори (Љевице), насељено мјесто у округу Љевице, Њитрански крај, Словачка Република
 Бори (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, Височина крај, Чешка Република